Le nom de Neuss peut signifier :
 la ville de Neuss, dans le land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie  en Allemagne
 l'arrondissement de Rhin Neuss (Rhein-Kreis Neuss), une division administrative de l'Allemagne
 le nom allemand de la ville de Nyon, dans le canton de Vaud en Suisse
 Des personnes, par exemple Wolfgang Neuss (:de:Wolfgang Neuss)